Colombe steht für:
 Automobiles Colombe, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Colombe oder Colombé ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Colombe im Département Isère
 Colombe-lès-Vesoul im Département Haute-Saône
 Colombé-la-Fosse im Département Aube
 Colombé-le-Sec im Département Aube
 Colombe-lès-Bithaine, ehemalige Gemeinde im Département Haute-Saône, heute Teil der Gemeinde Dambenoît-lès-Colombe

Colombe ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Colombe (* ca. 1430; † ca. 1493), französischer Buchmaler
 Ludovico delle Colombe (* 1565; † nach 1615 und vor 1635), Philosoph aus Florenz
 Michel Colombe, französischer Bildhauer
 Monsieur de Sainte-Colombe, französischer Gambist und Komponist
 Monsieur de Sainte-Colombe (der Jüngere), französischer Gambist und Komponist

Siehe auch:
 La Colombe
 Sainte-Colombe
 Coulomb (Begriffsklärung)
 Colombo (Begriffsklärung)
 Colombes